Schlierkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Schlierkamp (* 1970), deutsch-US-amerikanischer Bodybuilder
 Martin Schlierkamp (* 1972), deutscher Designer, Comiczeichner und Illustrator